Каменка () — деревня в Александрийском сельсовете Шкловского района Могилёвской области Белоруссии.

Каменка расположена на высоте 175 м над уровнем моря, на севере Могилёвской области. Деревня расположена к северу от реки Берёзовка; на пересечении дорог из Троицы, расположенной к востоку и Чирчино, находящегося юго-восточнее, у автодороги  (Шклов — Круглое).

Примечания 

Населённые пункты Шкловского района